Résultats détaillés de l’édition 2011 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 29 août au .

Faits marquants 
 Les organisateurs du tournoi ont été amenés à revoir les plans d'évacuation en raison du passage de l'ouragan Irene.
 Le Russe Mikhail Youzhny, demi-finaliste la saison passée, est éliminé dès le premier tour par le Letton Ernests Gulbis.
 En double, les frères Bob et Mike Bryan (USA), vainqueurs la saison précédente et têtes de série , sont éliminés dès le premier tour par Ivo Karlović (CRO) et Frank Moser (GER).
 À cause de la pluie, tous les matchs du mardi  sont annulés et reportés au mercredi.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
 

2011
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2011
Tennis en août 2011
Tennis en septembre 2011
Sport aux États-Unis en septembre 2011
Sport aux États-Unis en août 2011